Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marty Davis che ha battuto in finale David Pate 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 'Assente
 John Sadri (semifinali)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Leif Shiras (primo turno)

 Nduka Odizor (quarti di finale)
 Mark Dickson (primo turno)
 Danie Visser (quarti di finale)
 Sammy Giammalva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1984